De lijst van succesvolste hits in de Nederlandse Top 40 geeft een overzicht van de honderd succesvolste singles in Nederland ooit. De lijst berust op gegevens van de Nederlandse Top 40, die sinds 1965 bestaat, waardoor alleen hits vanaf dat jaar in de lijst voorkomen. Het jaartal is het jaar waarin de hits binnenkwamen. Bij een re-entry staat het andere jaar ernaast. De lijst is gebaseerd op een puntensysteem waarbij de punten worden berekend op basis van de posities in de wekelijkse Nederlandse Top 40. Een lied dat in een bepaalde week op nummer 1 in de Top 40 staat, krijgt 40 punten. Nummer 2 krijgt er 39. Nummer 3 krijgt 38, enzovoort, zodat nummer 40 1 punt krijgt. De onderstaande lijst geeft de honderd nummers weer die de meeste punten hebben behaald.
Opmerkelijk is dat er geen hits uit de jaren 80 in deze lijst voorkomen.

Opmerkingen:

 Deze singles hebben afgebroken op nummer 1 gestaan: ze hebben hun nummer 1-positie tijdelijk afgestaan aan een ander nummer, om vervolgens deze positie opnieuw in te nemen. Guus Meeuwis is de enige artiest die dit met twee singles presteerde. In totaal is dit vijftien keer voorgekomen (inclusief de twee singles die na een re-entry opnieuw de nummer 1-positie haalden).
 Deze single heeft het langst in de Top 40 gestaan: 49 weken.
 Deze single heeft het langst op nummer 1 gestaan: 18 weken.
 Deze singles kwamen op nummer 1 binnen in de Nederlandse Top 40. Dit is 34 keer voorgekomen (exclusief de eerste Top 40 van 2 januari 1965).
 Deze singles zijn Hit van het Jaar geworden.
 Deze singles zijn Alarmschijf geweest.

Externe links 
 Deze puntentop-40 wordt actueel gehouden
 Gedetailleerde puntentop-40
 Complete 'Top 12903 aller tijden'
 Puntentop-40 van Nederlandstalige hits

Nederlandse Top 40